Disneymania — американская серия сборников песен «Disney», которые исполняют звёзды Disney Channel. По состоянию на 2010 год было выпущено девять альбомов Disneymania (два из которых являются не относятся к основной серии).

Дискография

Основные альбомы

Other albums

Часто используемые песни

A Dream Is a Wish Your Heart Makes 
 Дэниел Бедингфилд (DM 2)
 Кимберли Локке (DM 3)
 Disney Channel Circle of Stars (DM 4)
 Никки Блонски (DM 6)

A Whole New World 
 Sweetbox (DM 1) *бонусный трек
 LMNT (DM 2)
 Ник Лаше and Джессика Симпсон (DM 3)

Can You Feel the Love Tonight 
 S Club (DM 1)
 Сара Пэкстон (DM 4)
 Эллиот Ямин (DM 6)

Circle of Life 
 Ронан Китинг (DM 1)
 Disney Channel Circle of Stars (DM 2)
 (All Star Remix) Disney Channel Circle of Stars (DRM)

Colors of the Wind 
 Ашанти feat. Lil' sis Shi Shi (DM 1)
 Кристи Карлсон Романо (DM 3)
 (Soul Sister Remix) Ашанти feat. Lil' sis Shi Shi (DRM)
 Ванесса Хадженс (DM 5)

Cruella de Vil 
 Лалейн Вергара (DM 3)
 (DJ Skribble Spot Remix) Лалейн Вергара (DRM)
 Скай Суитнем (DM 4) *бонусный трек
 Хейден Панеттьер (DM 5)
 Селена Гомес (DM 6)

Go the Distance 
 K-Ci & JoJo (DM 4) *бонусный трек
 Лукас Грейбил (DM 5)

Hakuna Matata 
 Baha Men (DM 1)
 Дебби Райан (DM 7)

Hawaiian Roller Coaster Ride 
 Jump5 (DM 3)
 (Mahalo Remix) Jump5 (DRM)
 Baha Men (DM 4)

I Just Can't Wait to Be King 
 Аарон Картер (DM 1)
 Allstar Weekend (DM 7)

I Wan'na Be Like You 
 Smash Mouth (DM 1)
 Никки Уэбстер (DM 2) *бонусный трек
 (Monkey C Remix) Smash Mouth (DRM)
 Jonas Brothers (DM 5)

I Won't Say (I'm in Love) 
 The Cheetah Girls (DM 3)
 (Grrl Power Remix) The Cheetah Girls (DRM)

If I Never Knew You 
 The Cheetah Girls (DM 4)
 Тиффани Торнтон (DM 7)

It's a Small World 
 Baha Men (DM 2)
 (RapMania! Mix) fan_3 (DM 3)
 (Shorty Remix) Baha Men (DRM)

Kiss the Girl 
 No Secrets (DM 1)
 Vitamin C (DM 3)
 Эшли Тисдейл (DM 5)
 Колби Кэйллат (DM 6)

Once Upon a Dream 
 No Secrets (DM 2)
 Эмили Осмент (PDM)

Part of Your World 
 Джессика Симпсон (DM 1)
 Скай Суитнем (DM 3)
 (C-Girl Rock Remix) Скай Суитнем (DRM)
 Майли Сайрус (DM 5)
 Анна Мария Перес де Тагле (DM 7)

Real Gone 
 Билли Рэй Сайрус (DM 6)
 Honor Society (DM 7)

Reflection 
 Кристина Агилера (DM 1)
 (Remix) Кристина Агилера (DM 4)
 Everlife (DM 5)
 Кики Палмер (DM 6)

Some Day My Prince Will Come 
 Анастейша (DM 1)
 Эшли Тисдейл feat. Дрю Сили (DM 4)
 The Cheetah Girls (DM 6)

Strangers Like Me 
 Everlife (DM 3)
 (Jungle Rock Remix) Everlife (DRM)

The Bare Necessities 
 Bowling for Soup (DM 3)
 (Jungle Boogie Remix) Bowling for Soup (DRM)

The Second Star to the Right 
 Джесси Маккартни (DM 2)
 (Lost Boys Remix) Джесси Маккартни (DRM)
 T-Squad (DM 5)

The Siamese Cat Song 
 Хилари Дафф и Хейли Дафф (DM 2)
 (Cat-Scratch Remix) Хилари Дафф и Хейли Дафф (DRM)
 B5 (DM 5)

True to Your Heart 
 Рейвен-Симон (DM 2)
 (China Doll Remix) Рейвен-Симон (DRM)
 Кики Палмер (DM 5)

Under the Sea 
 A*Teens (DM 1)
 Рейвен-Симон (DM 3)
 (Reggae Remix) Рейвен-Симон (DRM)
 Бубу Стюарт (DM 7)

When She Loved Me 
 Джордан Прюитт (DM 5)
 Бриджит Мендлер (DM 7)

When You Wish Upon a Star 
 *NSYNC (DM 1)
 Эшли Гиринг (DM 2)
 Джесси Маккартни (DM 3)
 Кейт Вогель (DM 6)

You'll Be in My Heart 
 Ашер (DM 1)
 Тедди Гайгер (DM 4)
 Дрю Сили (DM 6)

Zip-a-Dee-Doo-Dah 
 Стиви Брок (DM 2)
 Aly & AJ (DM 3)
 Майли Сайрус (DM 4)

Более частые исполнители 
 Raven-Symoné: восемь песен (включая три в рамках «Disney Channel Circle of Stars»)
 The Cheetah Girls: шесть песен
 Хилари Дафф: пять песен (включая две в рамках «Disney Channel Circle of Stars»)
 Аннелиз Ван Дер Пол: четыре песни (включая три в рамках «Disney Channel Circle of Stars»)
 Baha Men: четыре песни
 Дрю Сили: четыре песни
 Everlife: четыре песни
 Джесси Маккартни: четыре песни
 Jump5: четыре песни
 Орландо Браун: четыре песни (включая три в рамках «Disney Channel Circle of Stars»)
 Эшли Тисдейл: три песни (включая одну в рамках «Disney Channel Circle of Stars»)
 Кристи Карлсон Романо: три песни (включая две в рамках «Disney Channel Circle of Stars»)
 Disney Channel Circle of Stars: три песни
 Кайла Пратт: три песни (в рамках «Disney Channel Circle of Stars»)
 Лале: три песни
 Скай Суитнэм: три песни
 Джессика Симпсон: две песни
 Майли Сайрус: две песни

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы по алфавиту
Альбомы Disneymania
Кавер-альбомы
Альбомы-сборники Walt Disney Records